Erfurt steht für:
 Erfurt, thüringische Landeshauptstadt
 Erfurt und Sohn KG, Papierfabrik
 Erfurt (F 262), Korvette der Klasse 130 der Deutschen Marine
 Erfurt-Framework, eine Middleware zur Adaption von Web-Applikationen an semantische Datenhaltungsschichten
 Erfurt Atrium und Typ Erfurt: zwei Bauweisen für DDR-Schulbauten, siehe Typenschulbau (DDR)

ehemalige Verwaltungseinheiten:
 Bezirk Erfurt (1952–1990), ehemaliger Bezirk der Deutschen Demokratischen Republik
 Landkreis Erfurt (1816–1932), ehemaliger Landkreis der preußischen Provinz Sachsen
 Kreis Erfurt-Land (1952–1990), ehemaliger Landkreis der Deutschen Demokratischen Republik
 Landkreis Erfurt (1950–1952), ehemaliger Landkreis der Deutschen Demokratischen Republik, siehe Kreis Erfurt-Land#Der Landkreis Erfurt von 1950 bis 1952
 Landkreis Erfurt (1990–1994), ehemaliger Landkreis in Thüringen, siehe Kreis Erfurt-Land#Der Landkreis Erfurt von 1990 bis 1994
 Regierungsbezirk Erfurt (1815–1945), ehemaliger Regierungsbezirk der preußischen Provinz Sachsen

Erfurt ist der Familienname folgender Personen:
 Friedmar Erfurt (* 1941), deutscher Professor für Technische Mechanik und ehemaliger Rektor der Technischen Universität Chemnitz
 Friedrich Erfurt (1768–1837), deutscher Unternehmer und Unternehmensgründer
 Hugo Erfurt (1834–1922), deutscher Unternehmer und Erfinder der Raufasertapete
 Jörg Erfurt, deutscher Paläontologe
 Jürgen Erfurt (* 1954), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Erfurt (* 1930), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Erfurth